

Geografia 
 Biotopo Prà delle Nasse – area naturale protetta del Trentino-Alto Adige

Persone 
 Albert Nasse – canottiere statunitense
 Christian Friedrich Nasse – psichiatra e medico tedesco
 Ulrike Nasse-Meyfarth – ex altista tedesca